Хме́льницкий район — второе название Хмельникского района в Винницкой области Украины. Административный центр — г. Хмельник.
 Хмельни́цкий район — район в Хмельницкой области Украины. Административный центр — г. Хмельницкий.